Ochsenburg ist der Name folgender Orte:
 Ochsenburg (St. Pölten), ein Stadtteil von St. Pölten, Niederösterreich
 Ochsenburg (Zaberfeld), ein Ortsteil der Gemeinde Zaberfeld, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland
 Ochsenburg (Scheibbs), ein Ort in Niederösterreich

Ochsenburg bezeichnet Gebäude:
 Ochsenburg (Puchenstuben), ein Jagdhaus in Niederösterreich
 Ochsenburg (Fretter), eine Burgruine in der Gemeinde Finnentrop, Deutschland
 Schloss Ochsenburg, ein Schloss in St. Pölten, Niederösterreich

Siehe auch:
Ochsenberg